Геза Надь ():
 Надь, Геза (1876—1938) — венгерский пианист и музыкальный педагог.
 Надь, Геза (1892—1953) — венгерский шахматист.